Tolbuchin ist:
 der Familienname von Fjodor Iwanowitsch Tolbuchin, sowjetischer Feldherr
 von 1947 bis 1990 der Name der Stadt Dobritsch in Bulgarien.